Caminneci ist der Familienname folgender Personen:

 Oscar Caminneci (1885–1945), italienisch-deutscher Land- und Forstwirt, Pferdezüchter und Springreiter
 Vera Lwowski, geb. Caminneci (* 1923), deutsche Tierbildhauerin